Análipsis kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Análipsis (ort), Peloponnesos, Messenien, 
 Paralía Milátou, ort, Kreta, Nomós Lasithíou, 
 Análipsi (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 

Robotskapade Greklandförgreningar